En anatomía, el término infundíbulo designa a ciertas porciones de un órgano que tienen forma de embudo. Se aplica a diferentes regiones del organismo, pero habitualmente designa al infundíbulo del hipotálamo o tallo hipofisario: 

 Infundíbulo hipotalámico. Es la porción del hipotálamo que lo conecta con la hipófisis, recibe también el nombre de tallo hipofisario. 
 Infundíbulo del corazón. También llamado cono arterioso, es la porción anterosuperior del ventrículo derecho. 
 Infundíbulo de la trompa de Falopio. También llamado extremidad ovárica o porción fímbrica de la trompa, es la parte de la trompa de Falopio más próxima al ovario. 
 Infundíbulo renal. También llamado cuello calicilar renal, es la estructura anatómica que une los cálices renales con la pelvis renal.
 Infundíbulo etmoidal. Conecta la cavidad nasal con las celdillas etmoidales y el seno frontal.
 Infundíbulo vesical. Se sitúa en la salida de la vesícula biliar.
 Infundíbulo piloso. Es una porción del folículo piloso.
 Infundíbulo dental. Los caballos presentan una estructura con forma de embudo situada en los dientes incisivos que tiene una profundidad de 10 mm en la erupción inicial y se conoce como infundíbulo o copa incisal.

Referencias 

Anatomía